Le Football Club de Cournon-d'Auvergne est un club de football français basé à Cournon-d'Auvergne, située dans le département du Puy-de-Dôme en région d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il participe au championnat de Régionale 2.

Historique 
Le FC Cournon monte en Championnat de Division 3 le plus haut niveau atteint de l'histoire du club.

Le club a gagné 7 fois le championnat DH auvergne en 1965, 1972, 1978, 1996, 2005, 2009, 2014

Années 2010 
2014/2015 : Le club joue en CFA 2 et termine  du championnat est donc relégué sportivement au niveau inférieur mais Vendée Poiré-sur-Vie Football est administrativement relégué en DH ce qui permet au FC Cournon de rester en CFA 2.

2015/2016 : Le club évolue en CFA 2 et termine  du championnat.

Identité du club

Logos

Résultats sportifs

Palmarès 
 Champion du Puy-de-Dôme de  de District : 1950
 Champion du Puy-de-Dôme de  de District : 1952
 Champion d'Auvergne de Promotion d'Honneur : 1959
 Champion d'Auvergne Honneur, (7 fois) : 1965, 1972, 1978, 1996, 2005, 2009, 2014
 Participation au Championnat de Division 3, 8 saisons : 72/73 - 78/79 - 79/80 - 80/81 - 81/82 - 82/83 - 83/84 - 84/85
 Participation au Championnat de Division 4, 7 saisons : 85/86 - 86/87 - 88/89 - 89/90 - 90/91 - 91/92 - 92/93
 Participation au Championnat de France amateur 2 (Nationale 3 puis CFA 2), 11 saisons : 96/97 - 97/98 - 98/99 - 05/06 - 09/10 - 10/11 - 11/12 - 12/13 - 14/15 -15/16- 16/17
 2009/2010 : triple accession Seniors A, B et C en CFA 2, DH et DHR

Bilan sportif

Coupe de France

1961 :  de finale : FACC - Girondins de Bordeaux

 1968 :  de finale : FACC - Bataillon de Joinville
 1980 :  : FACC - Grenoble
 1990 :  : FACC - Football Club Gueugnon
 1993 :  : FACC -Olympique d'Alès en Cévennes
 2005 :  de finale : FCCA -Football Club de Nantes
 2007 :  : Aviron bayonnais football club - FCCA - éliminé aux tirs au but
 2013 :  :FCCA -AS Moulins éliminé aux tirs au but

Personnalités

Entraîneurs 
 ?-2003 :  Thierry Coutard

Notes et références 

Cournon
Cournon